Франсуа Августин Босье де Лакруа (), более известный под именем Соваж () (12 мая 1706, Алес (Франция) — 19 февраля 1767, Монпелье) — французский учёный, , врач-нозолог, , профессор. Член Шведской королевской академии наук.

Биография 

Изучал естественные науки в университете Монпелье. Несколько лет жил в Париже, в 1734 году вернулся в Монпелье, где служил профессором физиологии и патологии. В 1740 году был назначен заведующим кафедрой ботаники университета. В Монпелье внёс улучшения в создание ботанического сада, построил первую оранжерею.

Дружил со шведским естествоиспытателем Карлом фон Линнеем (1707—1778), которому отправлял для изучения ботанические образцы из региона Монпелье. Линней назвал ботанический род Охновых Sauvagesia в честь своего французского коллеги Соважа.

В 1748 году Соваж был избран членом Шведской королевской академии наук, одним из основателей которой был Линней. В 1749 году стал Лондонского королевского общества. Член Леопольдины. Член Прусской академии наук.

Известен как автор труда под названием «Методика нозологии» (Nosologia Methodica, 1763), в которой впервые предпринял попытку расположить болезни, приведшие к летальному исходу, систематически. Его система классификации включает 10 основных классов болезней, которые далее разбиты на многочисленные отряды, 295 родов и 2400 видов отдельных болезней. Соваж де Лакруа объяснил свою нозологию в трактате Nosologia Methodica, работе, которая вдохновила Филиппа Пинеля (1745—1826) и его ранние исследования психических заболеваний.

Избранные труды 
 Dissertatio medica. De motuum vitalium causa ubi, quae pravus mechanismus usurpaverat naturae seu animae jura restituuntur. Montpellier, 1741.
 Mémoire sur la maladie des bœufs du Vivarais. Rochard, Montpellier 1746.
 Dissertation sur la nature et la cause de la Rage, dans laquelle on recherche quels en peuvent être les Préservatifs et les Remèdes. Pièce qui a remporté le Prix de l’Académie Royale des Sciences, et Belles Lettres, proposé pour l’Année 1748. Imprimerie Pierre Robert, Toulouse 1749.
 Methodus foliorum, seu plantae florae monspeliensis, juxta foliorum ordinem, ad juvandam specierum cognitinem, digestae. Méthode pour connaître les plantes par les feuilles. La Haye 1751.
 Dissertations sur les medicamens qui affectent certaines parties du corps humain plutôt que d’autres; et quelle seront la cause de cet effet. Bordeaux 1751.
 Nosologia methodica sistens morborum classes, genera et species, juxta Sydenhami mentem et Botanicorum ordinem. Frères De Tournes, Amsterdam 1763, 5 т
 De Venenatis Galliae Animalibus, et Venenorum in ipsis fideli Observatione compertorum Indole atque Antidotis. Monspelii, apud Viduam Joannis Martel, 1764.
 Nosologie méthodique, dans laquelle les maladies sont rangées par classes, suivant le système de Sydenham, & l’ordre des botanistes. Hérissant le fils, Paris 1771, 10 т
 Pathologia methodica practica, seu de cognoscendis morbis. Editio quarta ab ipso Auctore aucta & emendata, Castellano, Naples 1776.

Примечания

Ссылки 
 François Boissier de Sauvages (1706—1767)
 Sauvages 

Авторы ботанических таксонов
Члены Шведской королевской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Медики по алфавиту
Медики Франции
Преподаватели Университета Монпелье
Выпускники университета Монпелье
Члены Леопольдины
Члены Прусской академии наук